Empire of Light  — третій студійний альбом британського пост-хардкор гурту Devil Sold His Soul, який був випущений 17 вересня 2012 року.

Список композицій

Джерела 
 Empire of Light Allmusic
 Empire of Light  last.fm

Альбоми Devil Sold His Soul
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми